Passning kan syfta på:

 Passning (bollsport) – att sparka, slå eller kasta en boll mellan olika spelare inom det egna laget i bollsporter
 Passning (golf) – ett begrepp inom golf
 Passning (maskinteknik) – ett mått på hur olika maskindetaljer passar ihop med varandra
 Passning (tryckeri) – när alla tryckfärger ligger rätt i förhållande till varandra
 Passning (jakt) – att ta ut inälvor på ett djur i samband med jakt